Long Creek kan syfta på följande platser:

USA 

 Long Creek, Illinois, ort, Macon County, 
 Long Creek, Oregon, ort, Grant County, 

Robotskapade USAförgreningar